Claude Louis Réguis (1755-1832),  député à la Convention en .
 Xavier Louis Réguis (1790-1882), député sous tout le Second Empire